Натуральне число 1094
 1094 рік до нашої ери
 1094 рік нашої ери